Којомеапан има више значења:

 Општина Којомеапан (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Којомеапан (Елоксочитлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику